Оргакинское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Ики-Бурульском районе Калмыкии.

Административный центр — поселок Оргакин.

География 
Поселение расположено в северо-западной части Ики-Бурульского района и граничит:
 на западе с Элистинским городским округом,
 на севере-западе и севере с Целинным районом (Вознесеновское СМО),
 на северо-востоке и востоке — с Яшкульским районом (Уланэргинское и Гашунское СМО),
 на юго-востоке — с Багабурульским СМО,
 на юго-западе с Приманычским СМО.

Муниципальное образование находится в пределах Ергенинской возвышенности, расчлененной балками и оврагами. Основные: Шарын-сала, Багут-сала, Таун-Унчук-сала, Ар-Хара, Передняя Хара и др.

Население 

По состоянию на 01.01.2012 г. население СМО составляет 1 133 человек или 10,0 % населения Ики-Бурульского района. Большая часть населения проживает в посёлке Оргакин — 759 человек или 66,9 % населения СМО. Численность населенных пунктов п. Магна, п. Шеернг, п. Оран Булг, соответственно, 156 чел. (13,8 %), 108 чел. (9,5 %), 110 чел. (9,8 %).

Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Достопримечательности 
На территории муниципального образования в километре к востоку от поселка Шеернг находится Оргакинский хурул. Помимо хурула находятся и другие культовые сооружения: Толга Ова, три субургана: Долд Багши, Тальд Багши и в урочище Цаган темян. Первые два субургана построены в память настоятелей хурула «Раши Гоман».

Примечания 

Муниципальные образования Ики-Бурульского района
Сельские поселения Калмыкии